Negativattest oder Negativbescheinigung steht für
 Vorkaufsrechtsverzichtserklärung einer Gemeinde
 Bescheinigung des Jugendamtes, dass keine Sorgeerklärung vorliegt und die unverheiratete Mutter demnach das alleinige Sorgerecht über ihr Kind hat, siehe Sorgeerklärung #Negativattest und Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland #Negativattest.
 Bescheinigung des Insolvenzgerichts, dass gegen eine Person oder Firma kein Insolvenzverfahren anhängig ist oder war, siehe Bonität #Negativattest
 Entscheidung der Kartellbehörde, von ihren Befugnissen nach den §§ 32 GWB und § 32a GWB keinen Gebrauch zu machen, siehe Kartellrecht #Negativattest
 Bescheinigung des Familiengerichts gegenüber einem Vormund, dass das Gericht ein Rechtsgeschäft für nicht genehmigungsbedürftig hält, siehe Vormundschaft #Negativattest
 Bescheinigung der Agentur für Arbeit, dass keine Sperrfrist nach § 18 Abs. 1 KSchG einzuhalten ist, siehe Massenentlassungsanzeige #Negativattest
 Bescheinigung des Betreuungsgerichts, dass der Abbruch einer lebenserhaltenden Maßnahme aufgrund wirksamer Patientenverfügung keiner gerichtlichen Genehmigung bedarf, siehe Patientenverfügung #Negativattest durch das Betreuungsgericht
 Feststellung der zuständigen Kulturbehörde nach § 14 Abs. 7 KGSG, dass die Voraussetzungen zur Eintragung eines Kulturgutes in ein Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes nicht vorliegen

Siehe auch
 Negativerklärung